La X Universiade estiva si svolse a Città del Messico, in Messico, dal 2 al 13 settembre 1979.

Sport

Medagliere

Collegamenti esterni
  FISU History dal sito della FISU